Dreisesselberg kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Dreisesselberg (berg i Tjeckien), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar